Colfax County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Colfax County (Nebraska)
 Colfax County (New Mexico)